Værnes steht für:

 Flughafen Trondheim (norwegisch Trondheim Lufthavn Værnes) in Norwegen

Værnes ist der Name folgender Personen: 

 Knut Værnes (* 1954), norwegischer Jazzgitarrist